Miejsca w Japonii
 Minami – wioska w prefekturze Tokushima
 Minami – jedna z dzielnic miasta Sapporo
 Minami – jedna z dzielnic miasta Niigata
 Minami – jedna z dzielnic miasta Saitama
 Minami – jedna z dzielnic miasta Jokohama
 Minami – jedna z dzielnic miasta Sagamihara
 Minami – jedna z dzielnic miasta Hamamatsu
 Minami – jedna z dzielnic miasta Nagoja
 Minami – jedna z dzielnic miasta Kioto
 Minami – jedna z dzielnic miasta Sakai
 Minami – jedna z dzielnic miasta Okayama
 Minami – jedna z dzielnic miasta Hiroszima
 Minami – jedna z dzielnic miasta Fukuoka
 Minami – jedna z dzielnic miasta Kumamoto

 Inne
 Minami – imię japońskie